Glen Allen (Alabama)
Glen Allen (Virgínia)
Glen Allen (Missouri)

Ou ainda:
Glen Ellen

Desambiguações de topônimos